Дмитровка () — село, входит в Вышгородский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 121 человек. Почтовый индекс — 07323. Телефонный код — 4596. Занимает площадь 1,2 км². Код КОАТУУ — 3221888602.

Известные уроженцы 
 Дмитрий Кваша — Герой Советского Союза .
 Козленко, Николай Харитонович — Народный артист УССР.

В братской могиле с. Петровское похоронены Герои Советского Союза Рафаил Фроимович Лев  и Николай Игнатьевич Назимов.

Местный совет 
с. Толокунь, вул. Набережна,1

Галерея

Ссылки 
 Петровское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Вышгородского района